Det engelske ord monitor (kommer igen fra latin monitor; "advarer") bruges om flere ting:

 Skærm (monitor) – en computerskærm
 Monitor (højttaler) – en højttaler, der sender lyd tilbage til optrædende på en scene
 Monitor (datalogi) – et synkroniseringsprimitiv
 USS Monitor – et amerikansk panserskib fra 1862

fi:Näyttö